Austria
 AIDS-Memorial – monumento di Vienna
 Germania
 AIDS-Memorial – monumento di Francoforte sul Meno
 AIDS-Memorial – monumento di Monaco di Baviera